Зухра Дикатовна Буракаева () (1973, Уфа) — прозаик, переводчик, публицист, драматург. Член Союза писателей России и Союза писателей Республики Башкортостан (2009). Член Союза кинематографистов России и Союза кинематографистов Республики Башкортостан (2016). Лауреат Государственной республиканской молодёжной премии в области литературы и искусства имени Шайхзады Бабича (2008). 

22 января 2021 года избрана Председателем Союза кинематографистов Башкортостана.

Биография 
Родилась в Уфе в многодетной семье известного в республике учёного-геолога и журналиста Диката Буракаева и писательницы, общественного деятеля, педагога Марьям Буракаевой.

Окончила отделение художественного перевода Литературного института имени М. Горького (мастерская Ахияра Хакимова) в составе группы башкирских переводчиков; курсы сценаристов при ВИППК (мастерская А.Леонтьева,М.Туманишвили по специальности «кинодраматург») в Москве.

В 1995—2016 годах работала редактором киностудии «Башкортостан», заведующей литературным отделом Молодёжного театра имени Мустая Карима.

Сотрудник Фонда имени Мустая Карима(учредители — внук поэта, российский предприниматель Тимербулат Каримов, его дети-Альфия Мустафовна Каримова, Ильгиз Мустафович Каримов (1942—2019)) .

Активно участвует в общественной жизни. Соорганизатор фестивалей «Женское кино Башкортостана» (2017, 2018 г.г.), программный директор I Международного кинофорума «Слово Земли» (2018), исполнительный директор IV Международного кинофестиваля «Серебряный Акбузат» (2019), в которых регулярно принимают участие кинематографисты из более 30 субъектов РФ и около 30 представителей других стран.

Творчество 
Постановки по её произведениям и сценариям в республиканских театрах: "Последняя песнь деда Коркута" (инсценировка З. Буракаевой, реж. З. Сулейманов), «Дыхание рая» (сценарий З.Буракаевой и И.Казакбаева, реж. И.Казакбаев), «Рух иле» («Душевная страна», режиссёр А. Имамутдинов), «Их, өс егет, өс егет…» («Эх, парни…», реж. Р. Хакимов), «Февраль. Буран» — о народном поэте Башкортостана Рами Гарипове (режиссёр Х. Үтяшев);

Инсценировки: по повести Н. Носова («Приключения Незнайки», реж. З. Сулейманов), по роману турецкого писателя Р. Гюнтекина «Птичка певчая» (реж. И. Гилязев), по средневековому дастану тюрок- огузов «Китабе деде Коркут» (реж. З. Сулейманов, удостоена Международной премии ТЮРКСОЙ и диплома VIII Международного фестиваля тюркоязычных театров «Тысяча дыханий — один голос», Турция, город Конья , 1916);

Автор пьес: пьеса для детей «Приключения обезьянки Бьянки», по пьесе поставлен спектакль реж. Р. Хәкимов. В Башкирском государственном театре кукол был поставлен спектакль- квест «Семь волшебных желаний», обучающий башкирскому языку (2017).

Автор сценариев многих документальных фильмов, анимационного сериала «Приключения Урала и Шүльгена» (реж. А. Байрамгулова), комедия «Спасибо» (в соавторстве с Тансулпан Буракаевой, режиссёр — А. Райбаев), молодёжная мелодрама «Звезда моя» (реж. Т. Бураҡаева, снят художественный фильм); краткометражные фильмы «Карусель», «Листик», «Лесная тропа», «Идёт снег», комедийный сериал «Соседи» комедия (реж. Р. Пожидаев; документальные фильмы : «Загир Исмагилов», «Поднимаясь в гору» (к 100-летию поэта- фронтовика Ханифа Карима), «О Гюлли Мубаряковой» («Сказка о маленькой Гюлли», о народной артистке СССР Г. А. Мубаряковой), «Земледелец» (о Хусаине Кулмухаметове из деревни Зианчуринского района Республики Башкортостан).

Подготовила к печати школьные дневники и рукописи поэта Рами Гарипова «Киләсәккә юл ярам»(«Прокладываю путь в будущее»), «Пилот яҙмалары» («Записки пилота»), «Уҡыу океаны» («Океан школьника»), их редактор и автор предисловия.

Соавтор телесериала «Бирешмә!» («Не сдавайся!») детского телеканала «Тамыр», который регулярно выходит на Башкирском телевидении.
Автор проекта «Я учу башкирский» Башкирского спутникового телевидения, автор песни «Я учу башкирский язык».

В республиканской печати, в сборниках стихов, в литературных журналах «Дружба народов», «Крещатик» (Германия) вместе с переводчиком Айдаром Хусаиновымрегулярно публикует переводы произведений башкирских писателей и собственные сочинения.

Известный переводчик Айдар Хусаинов о Зухре Буракаевой- переводчике: Переводчик словно амфибия, которая обитает в двух средах, должен уметь понимать автора, не выпячивать свое я, а с уважением передавать, транслировать то, что хотел сказать автор. У Зухры это получается хорошо, достойно. 

Зухра Буракаева перевела на русский язык книгу Айгиза Баймухаметова «Урам балалары» («Дети улицы», 2018), изданную в рамках Федеральной программы «Культура России (2012—2018)».

Произведения 
 Сборник рассказов «Хыялый япраҡ» (Очарованный листик) («Китап», 2005);
 Переводы сказок народов мира для серии «Донъя әҙәбиәте ҡиммәттәре башҡорт телендә» (« Сокровища мировой литературы на башкирском языке»: Герберт Уэллс «Война миров», две новеллы Проспера Мериме; «Әңгер-кәңгер, кәңгерләк» (английские шуточные лимерики), «Белоснежка и семь гномов», «Орёл и пустыня», «Красная шапочка»; сказки «Гуси -лебеди» в сотрудничестве с Гульсирой Гиззатуллиной и др., «Инеш», 2010);
 Для серии «Сокровища мировой литературы на башкирском языке» — переводы произведений мировой детской литературы для внеклассного чтения («Инеш», 2010—2013).

Песни на слова Зухры Буракаевой 
 «Уяу бул, башҡортом» («Очнись, башкир!», музыка У. Идельбаева)
 «Мы вместе — Башкортостан» (музыка У. Идельбаева)
 для комедии «Спасибо»: «Рәхмәт һиңә» («Спасибо тебе», музыка Г. Юламанова)
 «Ышанмаһаң әкиәткә, ышанма» («Можешь не верить в сказку», музыка У. Идельбаева)
 для художественного фильма «Звезда моя»: «Звезда моя» (музыка И. Абдуллина)
 для спектакля «Артур и Нэнси» (реж. З. Сулейманов): «Песня короля», «Встреча» (музыка И. Абдуллина)
 для спектаклей «Маугли», «Душевная страна», «Семь волшебных желаний» (музыка У.Идельбаева)
 для спектакля «Соседи» «Рок умер» (музыка Р. Пожидаева)
 для телесериала «Не сдавайся!» «Вдребезги», «Не сдавайся» (музыка Айдара Хамзина).

Стихи, написанные на русском языке 
 Проснуться на твоем плече… (2016)
 Старшая (2016)
 Сквозь серость моросящего дождя… (2016)
 Вино (2015)
 Покорение столицы (2014)
 Одноклассник (2014)
 Аквариум любви (2014)
 Весна (2014)
 Улетаю (2014)
 Долгое настоящее (2014)
 Части (2014)
 Товарный состав (2014)
 Глаза волка (2014)
 Дикий зверь (2014)

Награды и почетные звания 
 Лауреат Молодёжной премии Республики Башкортостан имени Шайхзады Бабича — за большой вклад в развитие и пропаганду национальной литературы и переводы литературных произведений (2008).
 Лауреат премии для русскоязычных авторов «Новые писатели-2015» (Москва, 2015).

Примечания

Ссылки 
 Жизнь как компромисс: писательница Зухра Буракаева о хулиганстве, подвигах и Мике Джаггере
  Моя жизнь иррациональна и импульсивна. 2012.
 Стихи.ру. Произведения.
 З.Буракаева. Мама. 
 З.Буракаева. Рассказы. Змей. Журнал «Бельские просторы»,№ 6, 2008 г.

Видео 
  Кинодраматург Зухра Буракаева
  Урал-батыр (2013).Моя звезда (2010). Рахмат (2007)

Башкирские писатели
Члены Союза писателей России
Члены Союза писателей Республики Башкортостан
Члены Союза кинематографистов России